Tracers – film del 2015 diretto da Daniel Benmayor
 Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites (TRACERS) – missione scientifica spaziale

Pagine correlate 
 Tracer